Хеленувек — населённые пункты в Польше:

Польша 
 Хеленувек
 Хеленувек
 Хеленувек